Stadion Wankdorf bzw. Wankdorfstadion ist die Bezeichnung von

 Stadion Wankdorf (1925), des alten Fußballstadions in Bern und Spielorts der Weltmeisterschaft 1954
 Stadion Wankdorf (2005), des 2005 neu erbauten Stadions, bis 2020 als Stade de Suisse bekannt